Reilhac (Cantal) – francuska gmina w regionie Owernia
 Reilhac (Lot) – francuska gmina w regionie Midi-Pireneje